Beresin (, ) ist die Bezeichnung für:

 ein Maschinengewehr, siehe Beresin UB

Beresin ist der Familienname folgender Personen:

 Fedor Beresin (* 1960), stellvertretender Verteidigungsminister der „Volksrepublik Donezk“.
 Felix Alexandrowitsch Beresin (1931–1980), russischer Mathematiker
 Ilja Nikolajewitsch Beresin (1818–1896), russischer Turkologe und Orientalist
 Ilja Wassiljewitsch Beresin (1923–1987), sowjetischer Physikochemiker
 Maxim Michailowitsch Beresin (* 1991), russischer Eishockeyspieler

 Wladimir Beresin (* 1941), sowjetischer Schwimmer

Berezin ist der Familienname folgender Personen:

 André Berezin (* 1960), brasilianischer Ruderer
 Evelyn Berezin (1925–2018), US-amerikanische Informatikerin
 Fyodor Berezin (* 1960), russischer Science-Fiction Schriftsteller